Tiberius, Modestus en Florentia (overleden in 303), martelaren
Modestus van Lucania (overleden in 304)
Modestus (heilige), martelaar
Modestus van Trier (overleden in 489), bisschop van Trier
Modestus van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (632-634)
Modestus van Karinthië (overleden in 722), missiebisschop in het huidige Karinthië
Modestus Stephanus Glorieux (1802-1872), stichter van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

NB: In de biologie betekent "modestus": schuw.

Zie ook 
Modesta van Trier